Степа́н Плато́нов:

 Платонов, Степан Фёдорович (1844—1916) — русский государственный деятель, член Государственного совета.

 Запольский-Платонов, Степан Васильевич (1772—1831, известен как епископ Самуил (Запольский-Платонов)) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский.